Цапок — фамилия.

Известные носители 
 Цапок, Георгий Антонович (1896—1971) — украинский советский театральный художник.
 Цапок, Сергей Викторович (1976—2014) — российский криминальный авторитет, лидер ОПГ Цапковские

Топоним 
 Цапок — село в Фалештском районе Молдавии.